19-й чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд прошёл с 26 декабря 1994 года по 4 января 1995 года в канадском городе Ред-Дир, принявшем 11 матчей турнира, в Калгари и Эдмонтоне (по 3 игры), а также в  (2 игры). Еще по одной игре прошло в 9 различных местах округа Альберта. Звание чемпиона мира разыгрывали восемь сборных по круговой системе. Победу одержали хоккеисты сборной Канады, 2 место заняла сборная России. Бронзовые медали достались сборной Швеции.

Итоговая таблица 

Данная группа расширилась на следующем чемпионате до 10 сборных.

Результаты

Рейтинг и статистика

Лучшие бомбардиры

Награды 

Лучшие игроки, выбранные дирекцией ИИХФ

 Вратарь:  Жозе Теодор
 Защитник:  Маттиас Олунд
 Нападающий:  Джером Игинла

Команда всех звезд, выбранная СМИ

 Вратарь:  Игорь Карпенко
 Защитники:  Брайан Маккейб —  Андерс Эрикссон
 Нападающие:  Джейсон Эллисон —  Эрик Дазе —  Марти Мюррей

Группа B 

Матчи состоялись 27 декабря — 5 января в Кане, Руане, Гавре и Лувье (Франция).
Итоговая таблица и результаты

 и  вышли из группы B, заняв в ней 1 и 2 места, и попали на Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1996.

Ссылки 
 Хоккейный архив
 История молодёжных чемпионатов мира по хоккею с шайбой
 МЧ на сайте hokej.snt.cz
 Символические сборные на молодёжных чемпионатах мира

1994 год в хоккее
Декабрь 1994 года
Январь 1995 года
Спорт в Канаде в 1994 году
Спорт в Канаде в 1995 году
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Канаде
Хоккей
Международные спортивные соревнования в Эдмонтоне
Чемпионаты мира в Канаде